Бетлехем има више значења:

 Бетлехем (Витлејем)
 Бетлехем (Њу Хемпшир), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Хемпшир
 Бетлехем (Северна Каролина), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Бетлехем (Џорџија), је градић у америчкој савезној држави Џорџија
 Бетлехем (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Бетлехем (Западна Вирџинија), је град у америчкој савезној држави Западна Вирџинија